Данићи могу да буду:

 Данићи (породица), српска породица
 Данићи (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ